Repče (gmina Lublana)
 Repče (gmina Trebnje)